Павел Гугович Нитше (Нитче) (18(30) июня 1885, Одесса — 1950, Белфаст) — живописец, график.

Биография 
Родился в 1885 году в Одессе, в семье владельца гравёрной мастерской Г. Р. Нитче (Нитше).

С 1904 по 1905 годы учился в Одесском художественном училище, с 1908 по 1909 — в Мюнхенской академии художеств.

С 1910 года жил в Одессе, был сотрудником журнала «Волна», в котором публиковались его карикатуры и рисунки. Кроме этого, до 1912 года работал художественным критиком в газете «Утро Одессы».

В 1915 году выехал за границу. В 1918 году ненадолго вернулся в Одессу, после чего окончательно покинул страну.

Участие в выставках 
 XXIV выставка Товарищества южнорусских художников (1913).
 Весенние выставки 1913 и 1914 годов (как участник и один из организаторов).
 Выставка Одесского общества изящных искусств (лето 1918).

Литература 
 Общество независимых художников в Одессе : биобиблиогр. справ. /сост., авт. вступ. ст. О. М. Барковская; рецензент В. А. Абрамов; консультант С. З. Лущик; ред. И. С. Шелестович ; Одес. нац. науч. б-ка им. М.Горького. — О., 2012. — 216 с. : ил.
 «Искусство и архитектура Русского зарубежья» 

Художники Одессы
Персоналии по алфавиту